Jméno a příjmení Josef Krofta má více nositelů:

 Josef Krofta (divadelník) – český divadelní režisér (1943–2015), vysokoškolský pedagog a komunální politik
 Josef Krofta (politik) – český advokát a politik (1845–1892), starosta Plzně